Guillermo (17 de agosto de 1153 - abril de 1156) fue el hijo primogénito de Enrique Plantagenêt (más tarde Enrique II de Inglaterra) y Leonor de Aquitania, nacido en Normandía.

Guillermo fue medio hermano menor de María de Champaña y Alix de Francia. Fue hermano mayor de Enrique el Joven, Matilde, duquesa de Sajonia, Ricardo I de Inglaterra, Godofredo, duque de Bretaña, Leonor, Juana de Inglaterra y Juan I de Inglaterra. 

Murió a los dos años de edad en el Castillo Wallingford, y fue enterrado en la Abadía de Reading a los pies de su bisabuelo Enrique I de Inglaterra. 

En el momento de su muerte, ya se le había dado el título de Conde de Poitiers.  Durante siglos, los duques de Aquitania habían considerado el título de Conde de Poitiers como uno de sus títulos menores. Cuando su padre, casado con Leonor de Aquitania, le confirió el título de Conde lo que sucedió en realidad fue una reactivación del título, separándola del ducado.

Ancestros

Enlaces externos 

Nobles de Francia del siglo XII
Nobles de Inglaterra del siglo XII
Casa de Plantagenet
Familia de Enrique II de Inglaterra